Бади — фамилия.

 Бади, Асал (1977—2013) — иранская актриса.
 Бади, Мехрдад (род. 1954) — советский и английский певец иранского происхождения.
 Бади, Мухаммед (род. 1943) — египетский политик, руководитель египетского отделения международной исламистской организации Братья-мусульмане.
 Бади, Шимен (род. 1982) — французская певица.